

22 maggio (1º giorno) 
Nella 1ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno dei singolari maschile e femminile in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: nessuna.
 Singolare femminile: nessuna.

23 maggio (2º giorno) 
Nella 2ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno dei singolari maschile e femminile in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [10],  Steve Johnson [33].
 Singolare femminile:  Roberta Vinci [7],  Sara Errani [16],  Karolína Plíšková [17],  Jeļena Ostapenko [32].

24 maggio (3º giorno) 
Nella 3ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno dei singolari maschile e femminile e del doppio maschile in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [18],  Philipp Kohlschreiber [24],  Federico Delbonis [31],  Fabio Fognini [32].
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [3],  Victoria Azarenka [5],  Johanna Konta [20],  Jelena Janković [23],  Monica Niculescu [31].
 Doppio maschile: nessuna.

25 maggio (4º giorno) 
Nella 4ª giornata si sono giocati gli incontri del primo turno del singolare maschile, del secondo turno maschile e femminile e del primo turno del doppio maschile e femminile in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Benoît Paire [19],  Lucas Pouille [29].
 Singolare femminile:  Ekaterina Makarova [27].
 Doppio maschile:   Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [13].
 Doppio femminile:  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja [13].

26 maggio (5º giorno) 
Nella 5ª giornata si sono giocati gli incontri del secondo turno maschile e femminile e del primo turno del doppio maschile, femminile e misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Bernard Tomić [20],  João Sousa [26].
 Singolare femminile:  Andrea Petković [28].
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [8].
 Doppio femminile:  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová [2],  Lara Arrabuarrena /  Sara Errani [12],  Vania King /  Alla Kudrjavceva [15], Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei [16].

27 maggio (6º giorno) 
Nella 6ª giornata si sono giocati gli incontri di terzo turno maschile e femminile, di primo e secondo turno del doppio maschile e femminile e di primo turno del doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gilles Simon [16],  Nick Kyrgios [17],  Jack Sock [23],  Ivo Karlović [27],  Jérémy Chardy [30].
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [10],  Lucie Šafářová [11],  Sloane Stephens [19],  Anastasija Pavljučenkova [24],  Barbora Strýcová [30].
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [2],  Henri Kontinen /  John Peers [11] .
 Doppio femminile:  Raquel Atawo /  Abigail Spears [8].

28 maggio (7º giorno) 
Nella 7ª giornata si sono giocati gli incontri di terzo turno maschile e femminile, del secondo turno doppio maschile e femminile e di primo e secondo turno doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jo-Wilfried Tsonga [6],  Feliciano López [21],  Pablo Cuevas [25].
 Singolare femminile:  Ana Ivanović [14],  Dominika Cibulková,  Kristina Mladenovic [26],  Dar'ja Kasatkina [29].
 Doppio maschile:  Vasek Pospisil /  Jack Sock [7].
 Doppio misto:  Jaroslava Švedova /  Florin Mergea [4].

29 maggio (8º giorno) 
Nella 8ª giornata si sono giocati gli incontri di quarto turno maschile e femminile, di terzo turno doppio maschile, di secondo e terzo turno doppio femminile e di secondo turno doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [5],  Milos Raonic [8],  John Isner [15],  Viktor Troicki [22].
 Singolare femminile:  Svetlana Kuznecova [13],  Irina-Camelia Begu [25].
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [4],  Treat Huey /  Maks Mirny [10],  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić [12],  Daniel Nestor /  Aisam-ul-Haq Qureshi [14].
 Doppio femminile:  Martina Hingis /  Sania Mirza [1],  Tímea Babos /  Jaroslava Švedova [4],  Julia Görges /  Karolína Plíšková [10],  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik [11].

30 maggio (9º giorno) 
Nella 9ª giornata si sono giocati gli incontri di quarto turno maschile e femminile, di terzo turno doppio maschile e di secondo turno e quarti di finale doppio misto in base al programma della giornata

31 maggio (10º giorno) 
Nella 10ª giornata si sono giocati gli incontri di quarto turno e quarti di finale maschile e femminile, di terzo turno doppio maschile e di secondo turno e quarti di finale doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Agnieszka Radwańska [2],  Simona Halep [6].

1º giugno (11º giorno) 
Nella 11ª giornata si sono giocati gli incontri di quarto turno e quarti di finale maschile e femminile, di terzo turno doppio maschile e di secondo turno e quarti di finale doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Richard Gasquet [9],  David Ferrer [11],  Roberto Bautista Agut [18].
 Singolare femminile:  Venus Williams [9],  Carla Suárez Navarro [12],  Madison Keys [15],  Elina Svitolina [18].
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [1],  Rohan Bopanna /  Florin Mergea [6],  Marcin Matkowski /  Leander Paes [16].
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan [3],  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká [6],  Xu Yifan /  Zheng Saisai [9].
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Jamie Murray [1],  Coco Vandeweghe /  Bob Bryan [8].

2 giugno (12º giorno) 
Nella 12ª giornata si sono giocati gli incontri di quarti di finale maschile e femminile, di quarti di finale doppio maschile e di quarti di finale e semifinali doppio misto in base al programma della giornata

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Tomáš Berdych [7],  David Goffin [12].
 Singolare femminile:  Timea Bacsinszky [7].
 Doppio misto:  Kristina Mladenovic [3] /  Pierre-Hugues Herbert [3],  Elena Vesnina /  Bruno Soares [5],  Andrea Hlaváčková [6] /   Édouard Roger-Vasselin [6],  Chan Yung-jan /  Maks Mirny [7].

3 giugno (13º giorno) 
Nella 13ª giornata si sono giocati gli incontri di semifinale maschile e femminile, di semifinale doppio maschile e femminile e di finale doppio misto in base al programma della giornata.

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [3],  Dominic Thiem [13].
 Singolare femminile:  Samantha Stosur [21].
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcelo Melo [3],  Łukasz Kubot /  Alexander Peya [9].
 Doppio misto:  Sania Mirza /  Ivan Dodig [2].

4 giugno (14º giorno) 
Nella 14ª giornata si sono giocati gli incontri di finale singolare femminile e di finale doppio maschile in base al programma della giornata.

Statistiche della finale femminile 

 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Serena Williams [1].
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [5].

5 giugno (15º giorno) 
Nella 15ª giornata si sono giocati gli incontri di finale singolare maschile e di finale doppio femminile in base al programma della giornata.

Statistiche della finale maschile 

 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Andy Murray [2].
 Doppio femminile:  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [7].

Open di Francia 2016